{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-115.9239582, 69.0125625] },
  "properties": { 
    "marker-symbol": "triangle",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "#0050d0"
  }
}
Мыс Бексли () — мыс на севере канадской территории Нунавут. Он расположен на материке, на южном берегу пролива Долфин-энд-Юнион, и ограничен с юга заливом Саутс. Он был назван в честь Николаса Ванситтарта, 1-го барона Бексли.

Это исконная родина индейцев племени Акулиакаттагмиут, подгруппы «медных инуитов». Индейцы Ханерагмиут тоже разбивали здесь лагерь, а Нагюктогмиут были гостями.

Примечания

Литература 
 
 

География Нунавута
Мысы Канады
Мысы Северного Ледовитого океана